Zsolnai Júlia
 Zsolnai Júlia atléta, többszörös magyar bajnok, a Testvériség, majd a Budapesti Vasas versenyzője az 1940-es években
 Zsolnai Júlia (1949) színésznő, előadóművész

Zsolnay Júlia
 Zsolnay Júlia (1856–1950) iparművész, a pécsi Zsolnay család tagja, Sikorski Tádé építész felesége